Amerikai Egyesült Államok
 Harrisburg (Arkansas)
 Harrisburg (Dél-Dakota)
 Harrisburg (Észak-Karolina)
 Harrisburg (Illinois)
 Harrisburg (Indiana)
 Harrisburg (Kalifornia)
 Harrisburg (Missouri)
 Harrisburg (Nebraska)
 Harrisburg (New York)
 Harrisburg (Franklin megye, Ohio)
 Harrisburg (Gallia megye, Ohio)
 Harrisburg (Stark megye, Ohio)
 Harrisburg (Oregon)
 Harrisburg (Pennsylvania)
 Harrisburg (Utah)
 Harrisburg (Virginia)